Ранковић може да се односи на:

 Ранковић (презиме), српско презиме
 Ранковићи,

или

 Горњи Ранковић, насеље у општини Теслић, Република Српска, БиХ
 Доњи Ранковић, насеље у општини Теслић, Република Српска, БиХ

или

 Александар Ранковић
 Анђа Ранковић
 Светолик Ранковић
 Славка Ранковић

Види још 
 Ранко
 Ранка
 Бранковићи
 Бранковић